

Tablica 

2008./09.
Zagrebačka-0-JŽNL